Kisel ist der Familienname folgender Personen:
 Apollonia Kisel († 1577), Opfer der Hexenverfolgung in Ersingen, siehe Paula von Weitershausen
 Karol Kisel (* 1977); slowakischer Fußballspieler
 Philipp Kisel (1609–1681); deutscher  Jesuit,  Prediger  und geistlicher Autor

Kisel ist geografische Bezeichnung von
 Kisel (), Stadt in der Region Perm, Russland

Siehe auch:
 Kiesel
 Kissel